Marinci je lahko:
 marinci, člani mornariške pehote
 Marinci, Buzet (Hrvaška)
 Marinci, Nuštar (Hrvaška)